Марто — фамилия:
 
 Марто, Луи-Иньяс (1771—1812) — французский военный деятель, полковник.